Астроминералогия (, от астро- + минералогия) — одно из перспективных направлений современной минералогии, возникшее на стыке минералогии, физики и астрономии.

Астроминералогия занимается изучением минералов и минерального состава астероидов, метеоров и других небесных тел, а также астрономической спектроскопией астероидов, комет, метеоров и пыли околозвёздной среды в целом.

С другой стороны, в кристаллах минералов и толщах пород фиксируются и на протяжении миллиардов лет геологической истории сохраняются признаки, характеризующие не только эволюцию планеты Земля, но и её взаимодействие с космосом, с другими небесными объектами и космическими явлениями.

В русскоязычных, преимущественно интернет-источниках, получило распространение также произвольное использование этого термина в иных значениях, связанных с астрологией, что неграмотно и с научной точки зрения неправомерно.

Примечания

Ссылки 
 А. Г. Жабин. Космические процессы и минералообразование 
 Thomas K. Henning, T. K. Henning. Astromineralogy // Springer-Verlag New York, LLC, 2002, p. 296. ISBN 3-540-44323-1, ISBN 978-3-540-44323-0
 Astromineralogy of Comets and Protoplanetary

Минералогия
Астрофизика
Планетология
Астроминералогия